Tyrväinen ist der Familienname folgender Personen:

 Veikko Tyrväinen (1922–1986), finnischer Opernsänger